Intermediate (deutsch Intermediat, von mittellateinisch  „Zwischenprodukt“, „Zwischenglied“) steht für:

 Intermediate (Bereifung), ein Rennreifen-Typ
 Intermediate Bulk Container, ein Transportcontainer für Flüssigkeiten
 Intermediate Care, eine Intensiv-Abteilung im Krankenhauswesen
 Intermediate Range Nuclear Forces, Vertrag über die Vernichtung von Atomwaffen zwischen den USA und der Sowjetunion
 West Texas Intermediate, eine Ölsorte aus den USA
 Common Intermediate Format, ein Fernseh-Zwischenformat
 chemische Verbindungen, die als Zwischenprodukt auftreten, für Stoffwechselprozesse siehe Stoffwechselintermediat 

Intermediate steht in der Digitaltechnik für:
 Caltech Intermediate Form, ein Dateiformat zur Speicherung von Schaltplänen
 Common Intermediate Language, eine Zwischensprache in der Programmierung
 Intermediate System, eine Komponente in Rechnernetzen
 Digital intermediate, Zwischenschritt bei der Postproduktion von Filmen

Siehe auch:
 intermediär